Алексий Куземский (; род. 9 мая 1977) — польский боксёр, бронзовый призёр чемпионатов мира (2003) и Европы (2004), член олимпийской сборной Польши на Олимпийских играх 2004 года.

После завершения карьеры любителя в 2005 году перешёл в профессионалы, выступал преимущественно в Германии, выиграл несколько поясов, в том числе титул чемпиона Германии — в бою с россиянином Игорем Михалкиным.

Примечания

Ссылки 
 
 

Боксёры Польши
Боксёры 2000-х годов
Боксёры 2010-х годов
Боксёры полутяжёлой весовой категории
Боксёры на летних Олимпийских играх 2004 года